Long Island (engl. ‚lange Insel‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Long Island (Virginia), Stadt im Bundesstaat Virginia,  Vereinigten Staaten
 Long Island (Maine), Stadt im Bundesstaat Maine, Vereinigten Staaten

Inseln:
 Long Island (Victoria), Australien
 Long Island (Andamanen), Andamanen, Indien
 Long Island (Seychellen), Seychellen

 Long Island (Nunavut), Insel vor der Hudson Bay, Kanada
 Long Island im US-Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Long Island (Jackson County, Alabama), Vereinigte Staaten
 Long Island (Mobile County, Alabama), Vereinigte Staaten
 Long Island (Connecticut), Vereinigte Staaten
 Long Island (Baker County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Charlotte County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Citrus County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Duval County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Indian River County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Lake County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Martin County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Miami-Dade County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Osceola County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Volusia County, Florida), Vereinigte Staaten
 Long Island (Camden County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Charlton County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Chatham County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Fulton County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Glynn County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Ware County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Wayne County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Caribou County, Idaho), Vereinigte Staaten
 Long Island (Washington County, Idaho), Vereinigte Staaten
 Long Island (Illinois), Vereinigte Staaten
 Long Island (Iowa), Vereinigte Staaten
 Long Island (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Long Island (Cameron Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Long Island (Livingston Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Long Island (St. Martin Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Long Island (Vermilion Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Long Island (Cumberland County, Maine), Vereinigte Staaten
 Long Island (Hancock County, Maine), Vereinigte Staaten
 Long Island (Kennebec County, Maine), Vereinigte Staaten
 Long Island (Penobscot County, Maine), Vereinigte Staaten
 Long Island (Sagadahoc County, Maine), Vereinigte Staaten
 Long Island (Washington County, Maine), Vereinigte Staaten
 Long Island (Bristol County, Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Long Island (Essex County, Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Long Island (Plymouth County, Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Long Island (Suffolk County, Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Long Island (Worcester County, Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Long Island (Chippewa County, Michigan), Vereinigte Staaten
 Long Island (Grand Traverse County, Michigan), Vereinigte Staaten
 Long Island (Keweenaw County, Michigan), Vereinigte Staaten
 Long Island (Mackinac County, Michigan), Vereinigte Staaten
 Long Island (Cook County, Minnesota), Vereinigte Staaten
 Long Island (St. Louis County, Minnesota), Vereinigte Staaten
 Long Island (Montana), Vereinigte Staaten
 Long Island (Buffalo County, Nebraska), Vereinigte Staaten
 Long Island (Merrick County, Nebraska), Vereinigte Staaten
 Long Island (Scotts Bluff County, Nebraska), Vereinigte Staaten
 Long Island (Belknap County, New Hampshire), Vereinigte Staaten
 Long Island (Carroll County, New Hampshire), Vereinigte Staaten
 Long Island (Hamilton County, New York), Vereinigte Staaten
 Long Island (Onondaga County, New York), Vereinigte Staaten
 Long Island (Oswego County, New York), Vereinigte Staaten
 Long Island (Suffolk County, New York), Vereinigte Staaten
 Long Island (Warren County, New York), Vereinigte Staaten
 Long Island (Carteret County, North Carolina), Vereinigte Staaten
 Long Island (Currituck County, North Carolina), Vereinigte Staaten
 Long Island (Ohio), Vereinigte Staaten
 Long Island (Oregon), Vereinigte Staaten
 Long Island (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Long Island (Beaufort County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Long Island (Charleston County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Long Island (Marion County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Long Island (Polk County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Long Island (Roane County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Long Island (Sullivan County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Long Island (Archer County, Texas), Vereinigte Staaten
 Long Island (Calhoun County, Texas), Vereinigte Staaten
 Long Island (Cameron County, Texas), Vereinigte Staaten
 Long Island (Campbell County, Virginia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Chesterfield County, Virginia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Virginia Beach (city) County, Virginia), Vereinigte Staaten
 Long Island (Pacific County, Washington), Vereinigte Staaten
 Long Island (San Juan County, Washington), Vereinigte Staaten
 Long Island (Ashland County, Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Long Island (Barron County, Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Long Island (Iowa County, Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Long Island (Marinette County, Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Long Island (Sauk County, Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Long Island (Wyoming), Vereinigte Staaten
 Long Island (Bahamas), Bahamas
 Long Island (Antigua), vor der Nordwestküste der Karibikinsel Antigua
 Long Island (Warwick), Insel der Bermudainseln im Warwick Parish
 Long Island (Saint George’s), ehemalige Insel der Bermudainseln im Saint George’s Parish
 Long Island (Queensland), Australien
 Long Island (Houtman-Abrolhos), eine der Wallabi-Inseln, Australien
 Long Island (Marlborough), in der Region Marlborough auf der Südinsel von Neuseeland
 Long Island (Southland), in der Region Southland auf der Südinsel von Neuseeland
 Long Island (Papua-Neuguinea), Vulkaninsel nördlich von Papua-Neuguinea

 Long Island (Irland), Irland

 Long Island (Antarktika), Insel im Prinz-Gustav-Kanal an der Antarktischen Halbinsel

Long Island, Weiteres:
 Long Island City
 Long Island Iced Tea, Mixgetränk
 USS Long Island (CVE-1), Geleitflugzeugträger der US-Marine
 L.I.E. – Long Island Expressway, Spielfilm
 Long Island Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller